Die Spielzeit 1985/86 der 1. Liga  war die 43. reguläre Austragung der höchsten Eishockeyspielklasse der Tschechoslowakei. Im Playoff-Finale setzte sich der VSŽ Košice mit 3:2 Siegen gegen Dukla Jihlava durch und gewann damit den ersten tschechoslowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte. Poldi SONP Kladno stieg als Tabellenletzter der Abstiegsrunde in die zweite Liga ab, während der TJ Vítovice aus dieser in die 1. Liga aufstieg.

Modus 
Wie in der Vorsaison wurde die Liga mit zwölf Mannschaften ausgespielt. Eingeführt wurden jedoch wieder Playoffs um den Meistertitel. Die Gesamtanzahl der Spiele pro Mannschaft betrug in der Hauptrunde 34 Spiele. Anschließend qualifizierten sich die acht bestplatzierten Mannschaften für die Playoffs und spielten dort den Meister aus. Die übrigen vier Mannschaften traten in je vier Spielen gegeneinander in einer Abstiegsrunde an, und deren Tabellenletzter musste direkt in die jeweilige Landesmeisterschaft absteigen.

Hauptrunde

Tabelle

Topscorer 
Bester Torschütze der Liga wurde Vladimír Růžička von CHZ Litvínov, der in Hauptrunde und Playoffs zusammen in 43 Spielen insgesamt 41 Tore erzielte.

Play-offs

Turnierplan

Topscorer

Meistermannschaft von VSŽ Košice

Abstiegsrunde

1. Liga-Qualifikation 
Die Gewinner der der tschechischen und der slowakischen 2. Liga-Gruppe traten in einer Best-of-Five-Serie gegeneinander um den Aufstieg in die 1. Liga für die folgende Spielzeit an. Dabei setzte sich der tschechische Vertreter TJ Vítkovice durch.

 TJ Vítovice – VTJ Michalovce 3:0 (4:0, 8:4, 6:2)

Auszeichnungen 
Quelle: hockeyarchives.info
 Zlatá hokejka: Vladimír Růžička (CHZ Litvínov)
 Top TIPu:
 Bester Torhüter: Dominik Hašek (Tesla Pardubice)
 Bester Verteidiger: Mojmír Bozik (VSŽ Košice)
 Bester Stürmer:  Igor Liba (VSŽ Košice)

Einzelnachweise

Weblinks 
 1. Liga-Statistiken (tschechisch)

Saison der 1. Liga (Tschechoslowakei)
Eishockeysaison 1985/86